Singles
 Sunny Days (Armin van Buuren)
 Sunny Days (Jars of Clay)
 Sunny Days (Kid British)

Overig
 Sunny Days (film) - Kazachstaanse film
 Sunny Days (group) - Koreaanse meidengroep
 Sunny Days (album) - album van de band Allure